Серге́й Серге́евич Степа́нов (род. 13 июня 1958, Москва, СССР) — советский и российский , писатель и переводчик. Доцент Московского государственного психолого-педагогического университета, автор книг по широкому кругу проблем психологии.

Биография 
После окончания факультета психологии МГУ (1981) работал там же на кафедре педагогики и педагогической психологии.

В 1984-1997 годах работал научным редактором издательства «Большая Российская Энциклопедия», автор многих статей по психологии в «Российской педагогической энциклопедии»; ныне продолжает эту традицию, сотрудничая с редакцией «Новой Российской энциклопедии». В то же время занимался переводами книг А.Маслоу, К.Роджерса, Г. Ю. Айзенка, П. Экмана, Ф. Зимбардо и других известных психологов с английского языка. Свою первую книгу «Диагностика интеллекта методом рисуночного теста» выпустил в 1994 году. К 2012 году вышло уже более 30 книг, общим тиражом свыше полумиллиона экземпляров.

В МГППУ работает с 1999 года, с 2002 года — доцент кафедры педагогической психологии. Главный редактор журнала «Наша психология» (2009—2012).

Научно-просветительская деятельность 
В своих книгах, публичных выступлениях и публикациях в прессе последовательно отстаивает принцип «золотой середины» — сочетания проверенных опытом традиций и научно обоснованных новаций. Активно выступает с критикой поп-психологии, стараясь собственные сочинения в популярном жанре выдерживать в стиле научно-популярной литературы. В работах по истории психологии развивает идеи личностно-обусловленного вклада выдающихся психологов в науку.

Научные труды 
 монографии

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

статьи

Публицистика

Ссылки 
 Кафедра педагогической психологии на факультете «Психология образования» Московского психолого-педагогического университета

Выпускники факультета психологии МГУ
Преподаватели МГППУ
Преподаватели факультета психологии МГУ
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы Большой российской энциклопедии